parzawka – inaczej knidocysta
 parzawka – inna nazwa pokrzywa zwyczajnej